Kabinett McConnell steht für folgende Regierungen in Schottland:

 Kabinett McConnell I (2001–2003)
 Kabinett McConnell II (2003–2007)